Arero bezeichnet
 einen Ort in Neuseeland, siehe Arero (Neuseeland)
 eine Region in Äthiopien, siehe Arero (Äthiopien)